Cerdeira puede referirse a:

en España 
Cerdeira (Las Nieves), parroquia del concello de Las Nieves.
Cerdeira (Río), lugar y parroquia del concello de Río.
Cerdeira (Blancos), lugar de la parroquia de Guntín, concello de Blancos.
Cerdeira (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Santo André de Logares, concello de Fonsagrada.
Cerdeira (El Pino), lugar de la parroquia de Medín, concello de El Pino.
Cerdeira (Teo), lugar de la parroquia de Vilariño, concello de Teo.
Cerdeira (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de A Graña, concello de Junquera de Ambía.
A Cerdeira (As Achas), lugar de la parroquia de As Achas, concello de La Cañiza.
A Cerdeira (O Couto), lugar de la parroquia de O Couto, concello de La Cañiza.
A Cerdeira (Cerceda), lugar de la parroquia de Rodís, concello de Cerceda.
A Cerdeira (Cervo), lugar de la parroquia de San Román de Vilaestrofe, concello de Cervo.
A Cerdeira (Curtis), lugar de la parroquia de Curtis, concello de Curtis.
A Cerdeira (Friol), lugar de la parroquia de Nodar, concello de Friol.
A Cerdeira (Laracha), lugar de la parroquia de Montemaior, concello de Laracha.
A Cerdeira (Órdenes), lugar de la parroquia de Leira, concello de Órdenes.
A Cerdeira (Trazo), lugar de la parroquia de Vilouchada, concello de Trazo.
A Cerdeira (Germade), lugar de la parroquia de Momán, concello de Germade.
Cerdeira de Abaixo, lugar de la parroquia de O Regueiro, concello de Irijo.
Cerdeira de Arriba, lugar de la parroquia de O Regueiro, concello de Irijo.
Cerdeira de Cabalar, lugar de la parroquia de As Somozas, concello de Somozas.

en Portugal 
 Cerdeira (Arganil)
 Cerdeira (Lousã)
 Cerdeira (Sabugal)
 Cerdeira de Jales